Voglia di vincere (Teen Wolf) – film del 1985 diretto da Rod Daniel
Voglia di vincere 2 (Teen Wolf Too) – film del 1987 diretto da Christopher Leitch
Teen Wolf  – serie televisiva a cartoni animati basata sul film del 1985
Teen Wolf  – serie televisiva prodotta nel 2011, riadattamento del film del 1985